Abgasanlage steht für:
 Schornstein (Rauchgasleitung) einer Feuerung, passive Abgasabsaugung
 Abgasleitung einer Feuerung, passive oder aktive Abgasabsaugung
 Saugzug einer Feuerung, aktive Abgasabsaugung
 Luft-Abgas-System (LAS), die aus der Kombination einer innenliegenden Abgasleitung und einer außen liegenden Frischluftleitung besteht
 Auspuff eines Verbrennungsmotors
 eine Anlage zur Abgasreinigung
 eine Anlage zur Rauchgasreinigung